Renata Voráčová (ur. 6 października 1983 w Gottwaldovie) – czeska tenisistka, zwyciężczyni turniejów WTA Tour w grze podwójnej.

Kariera 
Karierę rozpoczęła w 2000 roku od występów w turniejach rangi ITF. W parze z Irlandką Kelly Liggan w 2002 roku wygrała swój pierwszy zawodowy turniej WTA w Pattayi. W Warszawie doszła do półfinałów razem ze Swietłaną Kuzniecową. Pięciokrotnie dostawała się do głównej drabinki turniejów singlowych.

W 2004 roku z Julie Ditty doszła do półfinału w Bogocie. W 2005 powróciła do czynnego udziału w turniejach ITF, odnosząc w nich seryjne sukcesy. W 2006 rozpoczęła występy u boku rodaczki, Lucie Hradeckiej. Wspólnie wygrały zawody w Portorožu i osiągnęły finał w Budapeszcie. Wygrywała kolejne turnieje ITF, z czego osiem w konkurencji deblowej.

W styczniu 2007 przeszła po raz pierwszy w karierze pierwszą rundę singlowego turnieju wielkoszlemowego w Melbourne. Razem z Polką Klaudią Jans osiągnęły półfinał halowej imprezy w Paryżu. Także do czołowej czwórki debla awansowała Voráčová w Memphis, ponownie u boku Hradeckiej. W Indian Wells również doszła do półfinału gry podwójnej, podobnie na ojczystej ziemi w Pradze. W Bad Gastein osiągnęła najlepszy wówczas wynik w swojej karierze singlowej – ćwierćfinał.

W międzyczasie regularnie wygrywała w turniejach ITF, gromadząc we wrześniu 2007 osiemnaście zwycięstw w grze podwójnej. W tym samym sezonie triumfowała w zawodach deblowych WTA Tour w Bad Gastein i Portorož, a w Québecu osiągnęła finał.

Jej kolejne zwycięstwo nastąpiło dwa lata później w Stambule. W 2009 roku awansowała także do finału w Luksemburgu. W 2010 osiągnęła finał w Båstad, a zwyciężyła w Linzu.

W sezonie 2011 Czeszka wygrała w Fezie, w 2012 roku w Palermo, natomiast w 2014 w Osace i zawodach WTA Challenger Tour w Limoges. W 2015 roku zanotowała finał w Auckland.

Łącznie Voráčová zwyciężyła w 14 turniejach WTA w grze podwójnej (4 razy w parze z Lucie Hradecką, 2 razy w parach z Barbora Strýcovą i Shūko Aoyamą i po razie w parach z Kelly Liggan, Andreą Hlaváčkovą, Kateřiną Siniakovą, Chuang Chia-jung, Cornelią Lister i Larą Arruabarreną). Triumfowała też w piętnastu zawodach singlowych i pięćdziesięciu ośmiu deblowych kategorii ITF.

Historia występów wielkoszlemowych 
 Legenda

Występy w grze pojedynczej

Występy w grze podwójnej

Występy w grze mieszanej

Finały turniejów WTA

Gra podwójna 20 (11–9)

Finały turniejów WTA 125K series

Gra podwójna 7 (3–4)

Finały turniejów ITF

Gra pojedyncza 29 (15–14)

Gra podwójna 87 (57–30)

Bibliografia 

Czeskie tenisistki
Ludzie urodzeni w Zlinie
Urodzeni w 1983